

Codici 
 C9 – codice vettore IATA di Cirrus Airlines
 C-9 – designazione degli aerei USA per McDonnell Douglas C-9 Nightingale

Musica 
 C9 – accordo musicale di Do nona secondo la notazione inglese

Altro 
 C9 – Consiglio dei cardinali, istituito da papa Francesco per coadiuvarlo nel governo della Chiesa e per la revisione della Curia romana
 C9 – comprensorio di Alto Garda e Ledro della provincia autonoma di Trento (Italia)
 C9 – formato per la carta
 C9 – standard IEC di connettore
 C9 – tomba dell'antico Egitto